Solomonville Road Overpass ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Solomonville Road Overpass (Clifton, Arizona), NRHP-ID 88001626
 Solomonville Road Overpass (Safford, Arizona), NRHP-ID 88001625